Microsetella är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Brady och Robertson 1873. Microsetella ingår i familjen Ectinosomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Microsetella